«Планета Земля II» () — документальный сериал 2016 года производства Би-би-си, сиквел сериала «Планета Земля» 2006 года. Сериал озвучен Дэвидом Аттенборо, основную музыкальную тему написал Ханс Циммер.

Премьера сериала состоялась в Великобритании 6 ноября 2016 на каналах BBC One и BBC One HD. «Планета Земля II» стала первым сериалом, выпущенным телеканалом BBC в формате сверхвысокой чёткости (4K).

Производство 
BBC анонсировал сериал в 2013 году под рабочим названием «Одна планета» (), но затем поменял название на «Планета Земля II».

Оригинальный сериал «Планета Земля» 2006 года был одним из первых документальных сериалов, снятых по технологии высокой чёткости (HD). Его продолжение использует новые технологии, появившиеся с момента появления оригинального сериала, включая технологию сверхвысокой чёткости (4K), улучшенные стабилизаторы камеры, удалённую видеозапись и беспилотные летательные аппараты.

Трансляция

Трансляция в Великобритании 
Премьера сериала «Планета Земля II» состоялась 2 ноября 2016 года в Бристоле, в кинотеатре Cinema de Lux. Специальным приглашённым гостем премьеры стал сэр Дэвид Аттенборо. Бристоль является родиной документальных программ Би-би-си о природе на протяжении почти 60 лет. В воскресенье той же недели, 6 ноября, состоялась премьера сериала на телевидении: первый эпизод показали каналы BBC One и BBC One HD, трансляция прошла с 8 до 9 часов вечера. Все шесть эпизодов включали также 10-минутные ролики о создании данных эпизодов под названием «Дневники «Планеты Земля II» (). Эпизоды прошлой недели также повторялись по воскресеньям в более раннее время.

Трансляции в остальном мире 
Сериал транслировался в остальных странах мира в основном на телеканале «BBC Earth» за исключением некоторых стран.

В США сериал транслировался на телеканалах BBC America, AMC и SundanceTV с 18 февраля 2017 года.

Эпизоды 
Сериал состоит из шести основных и одного дополнительного эпизода.  Первый эпизод посмотрели 12,26 млн зрителей только в Великобритании, что стало рекордным показателем для документальных фильмов о природе.

Отзывы 
Кристофер Хутон из The Independent написал о сериале: «Без сомнения, это лучший документальный фильм о природе и один из лучших телевизионных  проектов вообще». Майкл Хоган из The Telegraph сравнил этот сериал с оригинальным и написал, что «новые технологии позволили создать «потрясающие крупные планы и захватывающие дух съёмки с высоты». Он также отметил: «уже стало банальным хвалить отдел естественной истории Би-би-си (BBC Natural History Unit) и петь дифирамбы Аттенборо. Но и тот, и другой бесценны, и мы должны радоваться, что до сих пор они есть у нас».

Мартин Хьюз-Геймз назвал сериал «зрелищным и захватывающим», однако отметил, что он стал «трагедией для дикой природы», так как популяции диких животных продолжают сокращаться, хотя зрителям сериала этого не объясняют. «Продюсеры показывают быстро сокращающиеся парки и заповедные зоны, создавая прекрасный, заманчивый мир из фантазий».

Саундтрек 

Автором главной музыкальной темы стал Ханс Циммер, а авторами музыки к каждому из эпизодов стали Джейкоб Ши и Джаша Клеб из Bleeding Fingers Music. Релиз саундтрека в цифровом формате состоялся 11 ноября 2016 года, двухдисковое издание вышло 2 декабря 2016 года в Великобритании.

Примечания

Ссылки 
 Planet Earth II на сайте BBC One
 Planet Earth II на сайте BBC Earth
 

Документальные фильмы Великобритании
Документальные телесериалы Би-би-си
Телесериалы ZDF
Телесериалы France Télévisions
Биологические научно-популярные фильмы
Телесериалы на английском языке